Obchodní dům Baťa může znamenat:

 Obchodní dům Baťa (Brno) – obchodní dům v Brně
 Obchodní dům Baťa (Karlovy Vary) – obchodní dům v Karlových Varech

podobné
 Baťův palác – obchodní dům v Praze
 Dům obuvi Baťa (Liberec) – obchodní dům v Liberci

Externí odkazy